Adomeit ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Adomeit (auch Caroline Adomeit-Gadd; * 1988), deutsche Violinistin 
 George Adomeit (1879–1967), US-amerikanischer Maler, Grafiker und Druckunternehmer
 Hannes Adomeit (1942–2022), deutscher Politikwissenschaftler
 Kai Adomeit (* 1968), deutscher Pianist
 Klaus Adomeit (1935–2019), deutscher Rechtswissenschaftler
 Martin Adomeit (* 1963), deutscher Tischtennistrainer
 Thomas Adomeit (* 1970), deutscher Theologe
 Ulrich Adomeit (* 1947), deutscher Jazzmusiker und Musiklehrer 

Siehe auch:
 Ademeit